Okręty US Navy o nazwie USS "Jenkins", pochodzącej od kontradmirała Thortana A. Jenkinsa:
 Pierwszy "Jenkins" (DD-42) był zmodyfikowanym niszczycielem typu Paulding, który został zwodowany w 1914, walczył w czasie I wojny światowej i został wycofany ze służby w 1919.
 Drugi "Jenkins" (DD-447) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1942 i wycofany ze służby w 1971.
Jenkins